Мадам:

 Мадам — уважительное обращение к женщине, девушке.
 Мадам — титул представительницы королевского дома Франции в период Старого Режима.

См. также